Justicia adscendens es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Se encuentra en Australia, Papúa Nueva Guinea y Timor Oriental.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia adscendens The Plant List.

adscendens